

Anno 
 1983 – (MCMLXXXIII in numeri romani) è un anno del XX secolo
 1983 a.C.

Matematica 
 1983 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1983 Bok – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1983 – brano musicale di Jimi Hendrix del 1968 dall'album Electric Ladyland
 1983 – album di Lucio Dalla del 1983
 1983 – album di Flying Lotus del 2006
 1983 – singolo dei Neon Trees del 2010, dall'album Habits
 1983 – album di Sophie Hunger del 2010

Televisione 
 1983 – serie televisiva di Netflix del 2018